Sprint mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 odbył się 5 marca w Oslo. Była to druga konkurencja podczas tych mistrzostw. W tej konkurencji wystąpiło 102 zawodników, natomiast żaden z Polaków (najwyżej sklasyfikowany z nich Mateusz Janik zajął 64. miejsce) nie zakwalifikował się do biegu pościgowego.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016